

Geografia

Svizzera 
 Goumoëns – comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)
 Goumoens-la-Ville – ex comune ora frazione di Goumoëns, comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)
 Goumoens-le-Châtel – antico nome di Saint-Barthélemy, comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)
 Goumoens-le-Jux – ex comune ora frazione di Goumoëns, comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)